Eisenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Eisenhofer (1783–1855), österreichischer Komponist
 Karl Eisenhofer (1934–2000), deutscher Torhüter
 Ludwig Eisenhofer (1871–1941), deutscher Theologe und Liturgiehistoriker